Euclidensi – abitanti di Euclides da Cunha (Brasile)
Euclidensi – abitanti di Euclides da Cunha Paulista